Синджа () — город на юго-востоке Судана, расположенный на территории штата Сеннар.

Географическое положение 
Город находится в центральной части штата, на левом берегу Голубого Нила, на высоте 397 метров над уровнем моря.
Синджа расположен на расстоянии приблизительно 55 километров к юго-востоку от Сеннара, административного центра провинции и на расстоянии 300 километров к юго-востоку от Хартума, столицы страны.

Демография 
По данным последней официальной переписи 1983 года, население составляло 27 982 человека.
Динамика численности населения города по годам:

Экономика 
Основу экономики города составляет сельскохозяйственное производство.

См. также 
 Города Судана

Примечания 

Города Судана